Talysina ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Eduardowna Talysina (* 1999), russische Schauspielerin
 Walentina Illarionowna Talysina (* 1935), russische Filmschauspielerin